

Cinema 
 Come Back to Me – film di Paul Leyden del 2014

Musica 
 Come Back to Me – singolo di Janet Jackson del 1990
 Come Back to Me – singolo degli Ayreon del 2005
 Come Back to Me – singolo di Vanessa Hudgens del 2006
 Come Back to Me – singolo di Utada Hikaru del 2009
 Come Back to Me – singolo di Liam Gallagher del 2017